Els lifístids (Liphistiidae) són una família d'aranyes primitives del subordre Mesothelae. Fou descrita per Tamerlan Thorell el 1869.

Són aranyes cavernícoles i es troben al sud-est d'Àsia, a la Xina i al Japó. Tenen encara rastres de metamerització a nivell de l'abdomen i les seves fileres estan situades enmig del seu abdomen.

Filogènia 
Els estudis filogenètics moleculars han demostrat repetidament que la família és monofilètica, almenys pel que fa a les espècies existents. La relació entre els gèneres es mostra en el següent cladograma:

El 1923, Kyukichi Kishida va suggerir dividir la família en dues subfamílies, Liphistiinae i Heptathelinae, corresponents als gèneres Liphistius i Heptathela. S'han afegit més gèneres a la família, però la divisió de subfamília ha estat confirmada per estudis filogenètics posteriors. Liphistius, l'únic gènere de la subfamília Liphistiinae, només es troba al sud-est asiàtic (Laos, Birmània, Tailàndia, Malàisia i Sumatra). Els Heptatelinae es troben més al nord: cinc gèneres al nord del Vietnam i Xina i dos gèneres al Japó i les illes d'alta mar (Okinawa, Illes Ryukyu).

Sistemàtica 
La família compta amb 8 gèneres i 117 espècies. Els 5 gèneres reconeguts amb data a 28 d'octubre de 2006 són:
 Ganthela Xu & Kuntner, 2015  – Xina
 Heptathela Kishida, 1923  – Japan, Okinawa, Illes Ryukyu
 Liphistius Schiødte, 1849  – Laos, Birmània, Tailàndia, Malàisia, Sumatra
 Qiongthela Xu & Kuntner, 2015  – Xina, Vietnam
 Ryuthela Haupt, 1983  – Okinawa, Illes Ryukyu
 Sinothela Haupt, 2003  – Xina
 Songthela Ono, 2000  – Vietnam, Xina
 Vinathela Ono, 2000  – Hong Kong, Xina, Vietnam

Aquesta família és considerada com l'única representant del subordre Mesothelae. La seva taxonomia està en discussió i alguns especialistes tan sols reconeixen 2 gèneres: Liphistius i Heptathela. Pel que fa a aquest últim gènere, hi ha aracnòlegs que li atorguen la categoria de família, la dels heptatèlids (Heptathelidae), però actualment es considera una sinonímia dels lifístids.

Referències

Vegeu també 

 Llista d'espècies de lifístids
 Classificació de les aranyes